Een verkeersweg:
 N112 (België)
 N112 (Frankrijk)
 N112 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing